{{Infobox ishockeyseriesäsong
| serie                         = SHL
| säsong                        = 2014/2015
| grundserievinnare             = Skellefteå AIK
| slutspelsvinnare              = Växjö Lakers
| nya lag                       = Djurgårdens IF
| nedflyttade                   = Leksands IF
| Europeiska klubbmästerskapet i ishockey = Kvalificerade till CHL
| Europacuper kvalificerade     = )
| Vinnare av poängligan         = 

Svenska Hockeyligan 2014/2015 var den 40:e säsongen av Svenska Hockeyligan, Sveriges högsta division i ishockey. Grundserien spelades mellan 10 september 2014 och 5 mars 2015, och vanns av Skellefteå AIK. SM-guldet gick till Växjö Lakers, som besegrade Skellefteå i finalen. Leksand åkte ur SHL och hamnade i Hockeyallsvenskan.

En förändring inför säsongen var att Kvalserien ersattes med Direktkval till Svenska Hockeyligan.

Deltagande lag

Förlopp
Den 29 april 2014 meddelade Riksidrottsförbundet (RF) att Modo-spelaren Edwin Hedberg testats positivt för den dopningsklassade substansen sibutramin i februari. Hedberg valde att frivilligt begära sig avstängd under utredningens gång. Den 9 juli 2014 stängde RF av Hedberg från all organiserad idrottsverksamhet i sex månader; straffet går ut den 24 oktober, en dryg månad efter säsongsstarten.

Den 7 juli 2014 stängde RF av Luleå-målvakten Mark Owuya från all organiserad idrottsverksamhet i ett år. Domen kom till följd av att Owuya försvunnit utan uppsikt under en dopningskontroll i februari. Avstängningen skulle ha medfört att Owuya missade hela säsongen. Owuya överklagade domen till Riksidrottsnämnden (RIN) den 28 juli 2014. Den 4 september 2014 beslutade RIN att upphäva avstängningen. Han spelade dock aldrig för sin klubb säsongen 2014/2015, och bytte sedermera lag till kroatiska Medveščak Zagreb i KHL.

Den 26 november 2014 meddelade SHL att man från och den 26 december inför en regelförändring. Vid oavgjort resultat vid fulltid spelas förlängningen tre mot tre. Regeländringen införs på prov och utvärderas sedan efter innevarande grundserie. Målsättningen med regeländringen var att öka chanser till avgörande under förlängningen, och undgå straffar.

Den 4 januari 2015 bekräftade Modo Hockey att man sparkade Anders Forsberg som sin huvudtränare, och ersatte honom med Per-Erik ”Perra” Johnsson. Anders Forsberg kvarstod dock inom Modos organisation, men inte i det dagliga arbetet med senior- eller juniorlag.

Den 19 januari 2015 bekräftade Brynäs IF att man sparkat hela sin tränarstab med Tommy Jonsson som huvudtränare, Ove Molin och Andreas Dackell som assisterande tränare. Dessa ersattes med Thomas "Bulan" Berglund som huvudtränare och Petter Nilsson som assisterande tränare. Ove Molin och Andreas Dackell erbjöds nya roller inom föreningen, medan Tommy Jonsson entledigades.

Den 23 januari 2015 meddelades att Svenska Hockeyligan (SHL) och Svenska Ishockeyförbundet (SIF) skrivit nytt avtal med varandra. Några av de förändringar parterna kom överens om var bland annat nya ekonomiska krav på SHL-klubbarna. Det vill säga att från säsongen 2016/2017 skall en SHL-klubb uppvisa ett eget kapital på fyra (4) miljoner kronor. Säsongen 2015/2016 blir ett kontrollår för denna regel. Vidare införs från säsongen 2015/2016 nya krav på SHL-arenorna, där publikkapaciteten skall uppgå till 5 000 åskådare varav 3 500 ska vara sittplatser. Det nya regeln gällande publikkapacitet är en justering med 500 sittplatser mot tidigare regler.

Den 22 januari 2015 bröt Modo en lång förlustsvit och tog sin första vinst på tio matcher. Detta i samband med att Djurgården besegrades med 3–2 på övertid. 

Den 24 januari 2015 blev Örebros Martin Johansson förste spelare sedan 1997 att göra mål i åtta raka matcher. Sviten höll i sig ytterligare två matcher och han tangerade därmed Kenta Nilssons svit på tio matcher i rad från perioden 4 november – 2 december 1976. Dock innehar Håkan Loob rekordet på mål i elva matcher i rad, under perioden 2 december 1982 – 30 januari 1983.

Den 13 februari 2015 blev Örebro första lag på två år med att göra nio mål i en match. Detta efter en vinst med 9–2 mot HV71.

Den 17 februari 2015 tog HV71 sin första vinst efter fem raka matcher utan vinst, och med en målskillnad på 3–24, efter förlusterna 0–5 och 1–4 mot Frölunda, 2–9 mot Örebro och 0–6 mot Växjö. Vinsten kom mot Djurgården, som man vann över med 4–0.

Den 25 februari 2015, efter att omgång 51 var komplett, stod det klart att Skellefteå AIK var seriesegrare med ointagliga 103 poäng. Detta efter bortavinst mot Leksands IF med 6–2. Seriesegern var Skellefteås tredje raka, och fjärde totalt. Samtidigt blev det i praktiken klart att Modo Hockey blev klara för negativt kval. Detta efter att Djurgården Hockey vann borta mot Luleå HF med 4–2. Det gjorde att det skiljde 12 poäng upp till Brynäs IF, och tionde platsen, för Modo, och en målskillnad på 17 mål att ta igen.

Den 27 februari 2015 meddelade Andreas Appelgren att han med omedelbar verkan lämnar sitt uppdrag som huvudtränare för Leksands IF. Rollen som huvudtränare övertogs från omgång 52 av Sjur Robert Nilsen. Appelgren kommer under en tid istället vara verksam som scout åt Leksand.

Efter att den 53:e omgången spelats den 28 februari 2015, stod det klart att Leksand och Modo fick kvala mot tvåan och trean i Slutspelsserien. Leksand åkte där ur SHL.

Grundserie

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik 
Poängliga

Målvaktsliga

Play In 
Fyra lag (lag 8, 7, 9 och 10) gör upp om två platser till slutspelet. Dessa matcher avgörs i bäst av tre. Vinnaren i respektive matchserie går vidare till kvartsfinal.

Färjestad BK–Brynäs IF 1–2

Luleå HF–Djurgårdens IF 2–0

Luleå och Brynäs vidare till slutspelet.

Slutspel 
Tio lag gör upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare. Vilka lag som möts i kvartsfinal avgörs genom att det bäst placerade laget i grundserien väljer motståndare mellan lagen placerade på position 5–8 i tur och ordning.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Skellefteå AIK–Brynäs IF 4–0

 	

 	
Frölunda HC–Luleå HF 4–3

 	

 	

 	

 	

 	

Linköping HC–HV71 4–2

 	

 	

 	

 	
Växjö Lakers HC–Örebro HK 4–2

Semifinaler
Skellefteå AIK–Linköping HC 4–1

 	

 	

 	

 	

Frölunda HC–Växjö Lakers HC 2–4

Final
Skellefteå AIK–Växjö Lakers HC 2–4

Spelarstatistik 
Poängliga

Målvaktsliga Slutspel

Direktkval till Svenska Hockeyligan

Detta var första säsongen då kvalserien till var ersatt med direktkval. Det spelades mellan 15 mars och 2 april 2015. Från SHL deltog Modo Hockey och Leksands IF.

Arenor

Källor

Fotnoter

Externa länkar

SHL.se (officiell webbplats för Svenska Hockeyligan)

Sport i Sverige 2014
Sport i Sverige 2015
Ishockeysäsongen 2014/2015
2014/2015